Бро́вкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Бровкин, Виктор Михайлович (род. 1933) — советский футболист.
 Бровкин, Вячеслав Владимирович (1925—2016) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Бровкин, Дмитрий Валерьевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Бровкин, Николай Александрович (1901—1981) — советский архитектор.
 Бровкин, Николай Фёдорович (1916—1986) — советский архитектор.



См. также 
 
 Солдат Иван Бровкин — советский художественный фильм (1955).
 Иван Бровкин на целине — советский художественный фильм (1959, продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин»).